Pirin est un toponyme qui peut désigner :

 le Pirin, un massif montagneux de Bulgarie qui fait partie de l’ensemble formé par le Rila et les Rhodopes.
 Pirin, un parc national de Bulgarie.
 Pirin, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Kreševo, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.